Eigenmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Marie Eigenmann (1844–1917), deutsche Künstlerin, siehe Marie Lieb
 Carl Eigenmann (1849–1931), Schweizer Politiker 
 Carl H. Eigenmann (1863–1927), deutsch-US-amerikanischer Ichthyologe 
 Christoph Eigenmann (* 1979), Schweizer Skilangläufer
 Emma Eigenmann (* 1930), liechtensteinische Politikerin
 Rosa Smith Eigenmann (1858–1947), US-amerikanische Ichthyologin 
 Urs Eigenmann (* 1946), Schweizer römisch-katholischer Theologe